Cacém (do árabe Kašim) pode referir-se a:

Geografia de Portugal
Cacém — freguesia do concelho de Sintra
Agualva-Cacém — cidade e antiga freguesia do concelho de Sintra
Santiago do Cacém - cidade e concelho do distrito de Setúbal
Santiago do Cacém (freguesia) - freguesia do concelho de Santiago do Cacém

Desambiguações de topônimos